

Grografia

Niemcy 
 Lenz – dzielnica Gardelegen
 Lenz – dzielnica Malchow

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łęczyca

Szwajcaria 
 Lenz – dawna nazwa gminy Lantsch/Lenz

Osoby 
 Alfred Lenz (1890-1965) – niemiecki lotnik
 André Lenz (ur. 1973) – niemiecki piłkarz
 Bethany Joy Lenz (ur. 1981) – amerykańska aktorka oraz piosenkarka
 Christoph Lenz (ur. 1986) – austriacki skoczek narciarski
 Heinrich Lenz (1804-65) – rosyjski fizyk pochodzenia niemieckiego
 Fritz Lenz (1887-1976) – niemiecki eugenik, członek partii nazistowskiej
 Gene Lenz (1937-2005) – amerykański pływak
 Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-92) – niemiecki pisarz
 Marlene Lenz (ur. 1932) – niemiecka polityczka
 Oskar Lenz (1848-1925) – austriacki geograf, mineralog i podróżnik
 Piotr Lenz (1940-2006) – polski nauczyciel, działacz kaszubski, polityk
 Siegfried Lenz (1926-2014) – niemiecki pisarz
 Tomasz Lenz (ur. 1968) – polski polityk
 Widukind Lenz (1919-95) – niemiecki lekarz pediatra, genetyk kliniczny

Inne 
 Lenz – opowieść Georga Büchnera
 Lenz – opowieść Petera Schneidera

Zobacz też 
 Lantsch/Lenz
 Lenc
 Lentz